Kananga (korábbi nevén Luluabourg vagy Luluaburg), a Kongói Demokratikus Köztársaság Lulua tartományának fővárosa.
 kananga (Cananga odorata), az ilang-ilang nevű növényfaj egyik társneve.